Spojení písmen T a F může mít různé významy:

TF 
 TF – kód ISO 3166-2 pro Francouzská jižní a antarktická území.
 TF – zkratka travaux forcés,  nucené práce. Značka vypalovaná na rameno trestancům na galejích.
 Team Fortress – akční počítačová hra
 TF karta (T-Flash, TransFlash) – předchůdce MicroSD karty

Tf 
 Tf – zkratka funkční skupiny triflyl (trifluormethansulfonyl)

.tf 
 .tf – internetová doména nejvyššího řádu pro Francouzská jižní a antarktická území

Externí odkazy